Hirsch är ett efternamn av tyskt och judiskt ursprung. Det har funnits i Sverige sedan slutet av 1700-talet. Den 31 december 2013 var 219 personer med namnet Hirsch bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hirsch
 Abraham Hirsch (1815–1900), svensk musikförläggare
 Adolf Hirsch (konstnär) (1816–1886), svensk köpman och landskapsmålare
 Adolphe Hirsch (1830–1901), tysk astronom
 Anna Lise Hirsch Bjerrum (född 1939), dansk skådespelare
 August Hirsch (1817–1894), tysk läkare
 Axel Hirsch (1879–1967), svensk socialpolitiker
 Carl Hirsch (1913–1973), svensk läkare
 Charles-Henry Hirsch (1870–1948), fransk författare
 Corey Hirsch, kanadensisk ishockeymålvakt
 Emanuel Hirsch (1888–1972), tysk teolog
 Emile Hirsch (född 1985), amerikansk skådespelare
 Erik Hirsch (1872–1946), svensk industriman
 Eric Donald Hirsch Jr. (född 1928), amerikansk kritiker
 Ernst Hirsch (född 1916), svensk arkitekt
 Ferdinand Hirsch (1843–1915), tysk historiker
 Frank Hirsch (1871–1952), svensk industriman
 Hallee Hirsh (född 1987), amerikansk skådespelare
 Hanna Hirsch Pauli (1864–1940), svensk konstnär
 Helge Hirsch (1888–1972), svensk företagsledare
 Hjalmar Hirsch (1853–1897), svensk skådespelare
 Isaak Hirsch (1843–1917), svensk affärsman och donator
 Johan Le. Hirsch (1843–1923), norsk lantbrukslärare
 Judd Hirsch (född 1935), amerikansk skådespelare
 Julius Hirsch (1882–1961), tysk-amerikansk nationalekomon
 Konrad Hirsch (1900–1924), svensk fotbollsspelare
 Maurice de Hirsch (1831–1896), tysk-judisk filantrop
 Max Hirsch (1880–1969), amerikansk galopptränare
 Max Hirsch (ekonom) (1832–1905), tysk socialpolitiker
 Moritz Hirsch (1839–1906), österrikisk affärsman
 Oscar Salomon Hirsch (1847–1931), svensk ingenjör och filantrop
 Otto Hirsch (1858–1945), svensk musikförläggare, bokhandlare och företagsledare
 Oscar Hirsch (1847–1931), svensk ingenjör och filantrop
 Paul Hirsch (1868–1940), tysk politiker
 Peter Hirsch (född 1979), dansk ishockeymålvakt
 Samson Raphael Hirsch (1808–1888), tysk-judisk teolog
 Theodor Hirsch (1806–1881), tysk historiker
 Walter Hirsch (född 1935), svensk fotograf
 Wolfgang Hirsch (1924–2011), svensk konstnär

Se även 
 Hirsch (släkt)
 Hirs

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn